Mylläri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Möllarn, klippor, Nyland, 
 Mylläri (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Mylläri (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar